La Batalla de Los Ángeles puede referirse a:

Combates 
 Batalla de Los Ángeles (1880), batalla realizada en el cerro homónimo durante la guerra del Pacífico.
 Batalla de Los Ángeles (1942), supuesto ataque a la ciudad estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
 Batalla del Alto de Los Ángeles (1874), hecho de armas ocurrido en Perú durante la sublevación de Nicolás de Piérola.

Arte 
 Battle: Los Angeles
 Battle of Los Angeles
 The Battle of Los Angeles
 PWG Battle of Los Angeles